Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250 Series, s'est tenue du 10 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Kei Nishikori remporte le tournoi en simple pour la deuxième fois d'affilée face à Ivo Karlović. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la première fois contre le Croate en 3 confrontations.
 En double, la paire Eric Butorac - Raven Klaasen s'impose en finale face à Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit de leur second titre ensemble, du  en double pour l'Américain et du  pour le Sud-africain, alors que les frères Bryan s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2014
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en février 2014
Sport aux États-Unis en février 2014